Burg Kastellatz steht für:
 Burgruine Kastellatz (Mals)
 Burg Kastellatz (Tramin)